OT steht als Abkürzung für:

 Aeropelican Air Services Pty Ltd, eine australische Zubringerfluggesellschaft, Sitz in Newcastle, New South Wales nach dem IATA-Code
 Katar nach dem ICAO-Code
 oberer Totpunkt bei einer Kolbenmaschine
 Offene Tür (Jugendhilfe), ein Arbeitskonzept der Kinder- und Jugendbetreuung
 Offensive Tackle, eine Position beim American Football
Ohne Tarifbindung, siehe OT-Mitgliedschaft
 ohne Titel, häufig bei Kunstwerken verwendet
 Old Tablers, die Seniorenorganisation von Round Table
 Operating Thetan, ein Begriff aus der Scientology
 Operative Technologien, Oberbegriff für Technologien und Produkte, die für operative Prozesse notwendig sind (engl. Operational Technology)
 Optatam totius, das Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Ausbildung der Priester
 Optimalitätstheorie (engl. optimality theory), eine linguistische Theorie
 Optische Technologien, siehe Photonik
 Orange2Fly (IATA-Code), griechische Fluggesellschaft
 Ordo Teutonicus, als Namenszusatz für Mitglieder des Deutschen Ordens
 Organisation Todt, eine Bauorganisation im nationalsozialistischen Deutschland
 Orientierungstauchen, eine Sportart
 Originaltitel, eine Kennzeichnung für (fremdsprachige) Buch- und Filmtitel
 Overtime, (engl. für „Verlängerung“), bei Partien diverser Sportarten

Geographie:

 Ortsteil

Informatik:

 Off-topic, ein Begriff des Netzjargons
 ohne Text, ein Begriff des Netzjargons, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#O
 Open theory, ein freies Projekt zur Theorieentwicklung im Internet
 OpenType, eine Computertechnik für Schriften

OT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Italien: ehemalige Provinz Olbia-Tempio auf Sardinien
 Niederlande: Sattelauflieger
 Rumänien: Kreis Olt
 Tschechien: Ostrava-město, deutsch: Ostrau-Stadt (auslaufend)
 Ungarn: Oldtimer

Medien:

 Obermain-Tagblatt, eine regionale Tageszeitung in Oberfranken
 Offenburger Tageblatt, eine regionale Tageszeitung in Offenburg, Baden-Württemberg
 Oltner Tagblatt, eine regionale Tageszeitung in Olten (Schweiz)

Medizin:

 Occupational Therapie, siehe (Ergotherapie)
 Orthopädietechnik, siehe Orthopädiemechaniker
 Oxytocin, ein Peptidhormon aus dem Hypothalamus

Namensträger:

 ein Mitglied der Band Body Count (Band)

Ot ist der Vorname folgender Person:

 Ot Hoffmann (1930–2017), deutscher Architekt und Schriftsteller.

Ot steht für:

 Ѡ, ein Buchstabe des altkirchenslawischen Alphabets
 Ot (Berg), Piz Ot, ein Berg im Kanton Graubünden, Schweiz

Siehe auch:
 OD
 OTT

OT